Caarapó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caarapó (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Caarapó (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar